Montcornet ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Montcornet (Aisne)
 Montcornet (Ardennes)

Folgende Personen tragen den Nachnamen Moncornet:
 Balthasar Moncornet, Maler, Kupferstecher und Verleger